Нава (язичництво), Нава, Нав, Наво (рос. Навь) — на думку неоязичників, так званий «підземний світ», місце, куди людина потрапляє після смерті, і звідки повертається у Яв.
 Джозез Наво (англ. Joses Nawo, нар. 3 травня 1988, Хоніара) — футболіст Соломонових Островів.
 Яв-Прав-Нав, Яво-Право-Наво, Яв-Прав-Нав (або «Яво, Право, Наво», «Ява, Права, Нава») — поняття з «Велесової книги».